Област Ловеч (също и Ловешка област) (бивш Ловешки окръг) е област в България. Административен и стопански център е град Ловеч. Пощенските кодове на населените места в област Ловеч са от 5500 (за град Ловеч) до 5799. МПС-кодът ѝ е ОВ.

Разположена е по северните склонове на Средна Стара планина и централния Предбалкан до Деветашкото плато и началото на Дунавската равнина. Обхваща територия от 4128,8 km² и е с население 116 394 души (по окончателни данни от преброяване 2021).

Населени места 
Населени места в област Ловеч (градовете са с удебелен шрифт):

Население

Численост на населението 
Численост на населението в населените места на днешните общини в област Ловеч, според преброяванията през годините:

Прираст на населението

Естествен прираст

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяванията на населението през годините:

Езици 
Численост и дял на населението по роден език, според преброяването на населението през 2001 г.

Вероизповедания 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяванията на населението през годините:

Източници

Външни препратки 

  
 Ловеч Нюз – Новините от Ловеч и региона
 Ловеч днес – Новини и коментари от Ловеч
 Крушунските водопади – изумрудената водна феерия на Предбалкана
  Музикални изпълнители в стил рок или свързаните с него подстилове музика от областта в Български рок архиви